Adam Smasher es un personaje ficticio de la franquicia de juegos de rol Cyberpunk de Mike Pondsmith. En el videojuego Cyberpunk 2077 y en el anime Cyberpunk: Edgerunners (en su doblaje en inglés), su voz es interpretado por Alec Newman, su seiyū en japonés es interpretado por Yukihiro Misono y en el doblaje al español latinoamericano es interpretado por Idzi Dutkiewicz.

Es un cíborg sanguinario y totalmente transformado que se desempeña como un jefe de seguridad de Arasaka Corporation y guardaespaldas de Yorinobu Arasaka, después de que este había asesinado a su padre Saburo Arasaka (el fundador y jefe de la megacorporación) en una fuerte discusión en privado antes de asumir y rebelarse contra la megacorporación de su familia.

Smasher es un cíborg imponente con poca humanidad, aunque no es que haya tenido mucha. Después de ser reducido hasta los dientes por una explosión de RPG, Arasaka le ofreció una opción: desconectarse o convertirse en un cíborg de cuerpo completo. Con pocas o ninguna opción y una falta de cuidado por su lado humano, estuvo de acuerdo y se convirtió más en una máquina que en un hombre. Smasher no tiene empatía por los demás (incluidos sus compañeros de trabajo), pero Arasaka lo mantuvo con vida, por lo que vive para pagar su acto matando a los enemigos de la megacorporación que Arasaka le pone enfrente.

Biografía

Vida temprana 
Adam Smasher era un punk bastante típico, un sin valor de la ciudad de Nueva York que se unió al Ejército de los Estados Unidos cuando su pandilla fue aniquilada. Después de varios años en el uniforme, fue dado de baja por mala conducta y comenzó a trabajar como pistolero en su ciudad natal.

Era una buena vida para Smasher, ya que su falta de escrúpulos y su minuciosidad sádica generaron suficientes trabajos para mantenerlo con armas, equipo, drogas y brutales aventuras de una noche. Pero finalmente, se fue a ese trabajo en el que todo se vino abajo; un par de cohetes lo convirtieron en pastel de carne. Sus amigos se llevaron lo que quedaba de él fuera de la zona y de regreso a la Gran Manzana. Un misterioso benefactor corporativo tomó nota y le hizo la clásica oferta que no pudo rechazar: servicio corporativo en un cuerpo de metal o su propia muerte, como si los pensamientos de humanidad perdida molestaran a Smasher.

Smasher como un cíborg e inicios como empleado de Arasaka Corporation 
Siete años más tarde, el nuevo cibernético del mismo Smasher se había hecho un nombre en la costa este. Se contrató para casi cualquier misión que se le presentara, siempre que no fuera un suicidio obvio o una traición, ya que tenía una estipulación: los daños colaterales y las bajas civiles son imprescindibles. Durante este tiempo, había desarrollado una rivalidad tranquila con Morgan Blackhand, viendo al clásico solo como una amenaza para su visión del mundo de que el metal es mejor que la carne. Smasher había tratado repetidamente de desafiarlo a un enfrentamiento, pero Morgan solo lo ignoró en cada confrontación posible. Naturalmente, este desaire simplemente había avivado aún más la furia psicópata del cíborg. Mientras tanto, sus benefactores secretos (que resultaron ser una rama de la seguridad de Arasaka) le dieron tiempo para trabajar independientemente.

En 2022, Arasaka reclutó a Smasher para luchar en la Cuarta Guerra Corporativa y estaba más que feliz de luchar por ellos porque sabía que Morgan había sido contratado por Militech Corporation. Arasaka le proporcionó todo lo que pudo desear, incluido el equipo de conversión de servoarmadura DaiOni que convirtió a Smasher en una máquina casi imparable. Durante este tiempo, el 23 de agosto, Smasher estuvo presente en lo que se convertiría en el Holocausto de Night City en la cima de la Torre Arasaka. Esa noche, como comentó un ex agente de SpecOps que estuvo presente en la misión, Smasher y el resto de las tropas de Arasaka tendieron una emboscada a Johnny Silverhand y el equipo de Morgan. Sin embargo, Silverhand lo distrajo, gritando y disparándole con su arma, siendo herido por Smasher en el proceso, pero dándole a Shaitan la oportunidad de detener a Smasher. A pesar de eso, Smasher había herido gravemente a Silverhand, dejándolo en manos del equipo médico de Arasaka.

Smasher apareció más tarde en la parte superior de la torre, preparándose para luchar contra Morgan mientras el resto del equipo de extracción partía en su AV. Blackhand comentó sobre probar la filosofía de Smasher por sí mismo poco antes de que detonara la bomba nuclear.

Después del Holocausto de Night City y asignación a guardaespaldas de Yorinobu Arasaka 
Después de la bomba, Smasher sobrevivió y fue recuperado por Arasaka, quien lo curó reemplazando lo poco que quedaba del hombre con aún más maquinaria. Smasher supuestamente recibió la tarea de Saburo Arasaka de cuidar el cuerpo de Silverhand y sus posesiones, siendo una de las pocas personas que sabía dónde estaba enterrado el cuerpo de Silverhand. Poco después, Smasher desapareció durante muchos años.

Smasher conoció a Michiko Arasaka, la hija de su jefe Kei Arasaka, cuando era una niña protegida de diecisiete años. Los dos salieron durante algún tiempo después de que Michiko cumpliera 18 años y el guardaespaldas de Michiko, Ken'ichi Zaburo, amenazó a Smasher para que se preocupara por sus modales con ella.

Durante las próximas décadas, Smasher iría y vendría de Night City y también se asoció con Rogue Amendiares por un tiempo.

En algún momento después de 2045, Smasher aparentemente encontró más posesiones de Silverhand en el garaje de Samantha Stevens y en todo el país. Aunque había vendido gran parte de los artículos de Silverhand, decidió quedarse con algunos de ellos, incluido el Porsche 911 Turbo de Silverhand y su arma característica, la pistola Malorian Arms 3516.

Algún tiempo después de 2050, Smasher fue asignado como guardaespaldas de Yorinobu Arasaka y fue puesto a cargo de llevar a cabo el trabajo más sucio de Arasaka, ganando reputación por su manejo experto de los cabos sueltos. Durante este tiempo, Smasher hizo de Ebunike Docks en su base de operaciones en el Distrito Watson. Jeremiah Grayson, uno de sus hombres más leales, se convirtió en su mano derecha y, por un trabajo bien hecho, Smasher le regaló la pistola única de Silverhand.

Enfrentamiento con David Martinez 
En 2076, los agentes de Arasaka, Kate y Douglas, trajeron a Smasher para que se ocupara del mercenario David Martinez, que estaba en posesión de un "ciberesqueleto" experimental de Arasaka.

Cuando David llegó a la Torre Arasaka, Smasher emergió para salvar la vida de Douglas y se enfrentó a David. Los dos solos tendrían un breve intercambio de insultos antes de que David se distrajera con Faraday, a quien había incapacitado momentos antes, siendo llevado por Trauma Team. Smasher aprovecharía esta oportunidad para dispararle a David en el estómago, lo que provocaría que se volviera ciberpsicópata y activara su Sandevistan. Smasher respondió haciendo lo mismo y disparó un misil que golpeó directamente la parte posterior del exoesqueleto de David con la fuerza suficiente para expulsar a este último, Lucy y Faraday (todavía atado a la camilla del Trauma Team) fuera de la Torre Arasaka, el último de los cuales cayó a su muerte.

David logró escapar brevemente con Lucy, solo para que Smasher lo siguiera, aplastando a Rebecca en el proceso. Falco intentó reducir la velocidad de Smasher, pero simplemente fue aplastado. David, al borde de la ciberpsicosis, activó su Sandevistan nuevamente, pero se sorprendió al ver a Smasher utilizando uno también, y este último se burló de que era un "implante rudimentario". Lucy trató de piratear rápidamente a Smasher, pero esto tuvo poco efecto aparte de molestarlo brevemente antes de descomponer su cyberdeck.

David usa un aplastamiento por gravedad en Smasher mientras estaba distraído, tratando de matar a Falco y Lucy que escapaban. Smasher respondió arrancando los dispositivos antigravedad del exoesqueleto y procedió a golpear a David en su exoesqueleto lisiado, que se estaba desmoronando por su propio peso y finalmente lo desgarró del cuerpo de David. De pie junto a David, Smasher dice que "después de todo, se divirtió un poco"; y menciona que David podría haberse convertido en "una construcción interesante". Cuando David aceptó con confianza su destino, Smasher lo ejecutó con un tiro en el cráneo a quemarropa.

Ascenso a jefe de seguridad de Arasaka Corporation 
En 2077, Smahser seguía siendo el guardaespaldas de Yorinobu. Por lo general, lo acompañaba al ático de Konpeki Plaza, incluso asustando a los invitados (como Evelyn Parker), que estaba visitando a Yorinobu.

Varias semanas después, mientras los mercenarios V y Jackie Welles robaban la Reliquia en el ático, Smasher acompañó a Yorinobu cuando su padre Saburo llegó para hablar con él. El guardaespaldas de Smasher y Saburo, Goro Takemura, se fue poco antes de que Yorinobu rompiera y estrangulara a su padre. Smasher intentó detener a los testigos, V y Welles, pero lograron escapar antes de que pudiera atraparlos.

Tras la muerte de Saburo, Yorinobu se convirtió en director ejecutivo de Arasaka y ascendió a Smasher a jefe de seguridad. Durante el desfile conmemorativo de Saburo, Sandayu Oda advirtió a Smasher que el desfile iba a ser saboteado en un esfuerzo por dañar a la hermana de Yorinobu, Hanako Arasaka. Smasher hizo caso omiso de las advertencias de Oda, acusando a Oda de desobedecer a Yorinobu mientras Oda persistía en cuestionar las acciones de Smasher. Oda finalmente tenía razón: con la ayuda de V, Takemura obtuvo acceso al flotador de Hanako para secuestrarla. Smasher luego dirigió un equipo de ataque de Arasaka, rescató personalmente a Hanako y ordenó que mataran a sus secuestradores.

 Si V pidió ayuda a Hanako: Durante el golpe militar de Yorinobu en Arasaka, la facción de Hanako se había apoderado lentamente de la Torre Arasaka con Takemura y V dirigiendo las tropas a la oficina del director ejecutivo. Sin embargo, Smasher los interceptó justo antes de que pudieran ingresar a la oficina del director ejecutivo en un último esfuerzo por proteger a Yorinobu. V y Takemura comenzaron a pelear con Smasher cuando él preguntó dónde estaba Rogue y gritó que la encontraría después de lidiar con ellos. Smasher, sin embargo, fue derrotado durante la batalla.

 Si V y Silverhand se fueron solos en una carrera suicida: Smasher interceptó a V antes de que llegaran solos al punto de acceso de Mikoshi. Estalló una pelea entre los dos cuando preguntó dónde estaba Rogue y gritó que la encontraría después de lidiar con V. Smasher fue derrotado durante la batalla o logró matar a V e indirectamente mató a Silverhand.

 Si V deja que Silverhand se adueñe de su cuerpo y vaya con Rogue: Smasher, así como el resto de la seguridad, estaban en alerta máxima después de que un vehículo volador no identificado asaltara la Torre Arasaka. Sospechaba que debía ser obra de la Reina de los Reparadores y su enemigo, Rogue. Smasher se dirigió al punto de acceso de Mikoshi y descubrió que Rogue, Crispin Weyland y V estaban detrás del asalto. Se enfrentó a Rogue, sin embargo, antes de que pudiera matarla, ella detonó una granada en su pecho y lo hirió en el proceso, antes de poder luchar contra V y Crispin. Finalmente, Smasher fue derrotado durante la batalla.

 Si V pide ayuda a Panam y los Aldecaldos: Una vez que Smasher descubrió que los intrusos habían irrumpido en la Torre Arasaka a través del subsuelo, se dirigió al punto de acceso de Mikoshi para matar a los intrusos. Encontró miembros de los Aldecaldos; Panam Palmer, Saul Bright y V. Después de destruir la puerta, Saul disparó al pecho de Smasher, lo que lo hirió justo antes de que este le pisoteara la cabeza de Saul y lo matara. Estalló una pelea entre los dos cuando Smasher preguntó dónde estaba Rogue y gritó que la encontraría después de lidiar con los Aldecaldos. Sin embargo, Smasher fue derrotado en la batalla.

Curiosidades 
 Si V tiene un detector de amenazas en los ojos de Kiroshi, pueden ver que Smasher los detecta a él y a Welles cuando ingresa a la suite de Yorinobu durante The Heist. Si bien puede ser un descuido, todavía está presente en el juego después de la actualización 1.6, y dado que se detiene y aparentemente mira directamente a V durante la escena, puede ser intencional ya que tiene un conjunto óptico completo que incluye visión termográfica, y posiblemente podría verlos a través de la delgada pantalla detrás de la cual se esconden.
 Mike Pondsmith identificó a Adam Smasher como un "ciberpsicotico de alto funcionamiento".
 El guion japonés del anime Cyberpunk: Edgerunners elimina el hábito de Smasher de referirse a los demás como carne y tratar a sus objetivos como animales para sacrificar, que luego se devuelve en la localización tanto en el doblaje inglés como en los doblajes español castellano y latinoamericano. Por ejemplo, su amenaza a David: "Ten la seguridad. Es una masacre. Entonces no te sentirás solo, ¿verdad?" se sustituye por "Toda la misma carne para mí. Los mataré a todos y a cada uno de ustedes" en el doblaje en inglés. Del mismo modo, la frase que Smasher recita en japonés "Dije que era una masacre, ¿no? ¡No escaparás!" se reemplaza por "Ninguno sale del matadero; ¡sin vida!"
 El nombre de Adam Smasher es un juego de palabras con la palabra "atom smasher", un apodo para los aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones.

Referencias

Enlaces externos 
Este artículo usa material del artículo Adam Smasher de Cyberpunk Wiki en FANDOM y se encuentra bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 (Unported).